Golubovka (Partizanski), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Golubovka (Dalneretxenski), localitat del territori de Primórie, a Rússia